Colensoniella torulispora — вид грибів, що належить до монотипового роду Colensoniella.

Примітки

Джерела 
 Hafellner, J. 1979. Karschia. Revision einer Sammelgattung an der Grenze von lichenisierten und nichtlichenisierten Ascomyceten. Beihefte zur Nova Hedwigia. 62:1-248 — P.160

Роди грибів
1979 у науці